«Don’t Go Yet» () — песня американо-кубинской певицы Камилы Кабельо, вышедшая 23 июля 2021 года на лейблах Epic Records и Columbia в качестве лид-сингла с предстоящего студийного альбома Familia.

История 
Кабельо впервые выложила тизер песни 14 июля, используя свой аккаунт в Instagram, показав крупным планом своё лицо с подписью «listos?» что переводится с испанского как «Готовы?». 16 июля 2021 года Камила объявила через свои аккаунты в социальных сетях, что 23 июля выйдет сингл «Don’t Go Yet». Наряду с объявлением она также показала обложку сингла. Певица изображена с большой серьгой и в чёрном костюме в сочетании с длинными чёрными перчатками. На следующей неделе Кабельо продолжила выкладывать тизеры из музыкального клипа «Don’t Go Yet».

Песня и музыкальное видео были вдохновлены, как объяснила Кабельо в YouTube, кубино-мексиканскими семейными вечеринками из её детства, где «все ужинают, а затем гостиная вдруг превращается в танцпол».

Композиция 
«Don’t Go Yet» написали Камила Кабельо, Э. Фредерик, Майк Сабат и Скотт Харрис, а продюсировали — Сабат и Рики Рид. Песня была описана как латино-поп, поп- и тропическая песня о любви со смесью испанских текстов. Латино-американское звучание придаёт использование струнных инструментов, маракасов, барабанов, труб и ударов в ладоши. Открываясь «назойливой», «колючей» гитарой фламенко и «сочными» импровизациями от Камилы, песня погружается в стремительные, громкие ритмы. Избегая синтезаторов и вокодеров, голос Камилы «проникновенен» по сравнению с реальными инструментами, от текстурированных маракасов до парящих валторн.

В треке также звучит живая перкуссия известного кубинского барабанщика Педрито Мартинеса. Песня о певце, который был вместе с кем-то и никогда не хотел расставаться с ней. Певица говорит своему мужчине отбросить его идеи о ранней ночи и остаться с ней, но затем взрывается, когда её заглавная фраза становится сплоченным криком-мольбой возбужденного, напористого хора. С точки зрения нотной записи, песня составлена в ключе до минор с темпом 110 ударов в минуту и длится в течение двух минут 44 секунд. Газета Los Angeles Times отметила, что «аранжировки, особенно в хоре» напоминают великие кубинские оркестры 1950-х, в которых взрыв духовых инструментов ознаменовал начало хора и сложная перкуссия «давала понять, что песни были в стили тропической музыки».

Итоговые списки

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео «Don’t Go Yet» было размещено на канале YouTube 23 июля 2021 года. Режиссеры Филиппа Прайс и Пилар Зета.
Перед премьерой клипа певица поделилась его кадрами в социальных сетях. За два дня до выпуска песни вступление к музыкальному видео было опубликовано в социальных сетях Кабельо, где, по её словам, были скрытые «пасхальные яйца».

Синопсис 
Музыкальное видео начинается с того, как певица едет в классическом кабриолете и переключает станции на радио. Кабельо также упомянула в своем аккаунте в Твиттере, что вначале на радиостанции звучит голос её дедушки. Затем отснятый материал трансформируется в покадровую сцену, в которой игрушечный автомобиль едет по грунтовой дороге в окружении зелёных холмов и пальм к огромному кораллово-розовому дому, где в дверной звонок звонит Кабельо. Внутри проходит яркая вечеринка с друзьями и семьей.

Она присоединяется к празднику, поет и танцует под песню. Затем певицу показывают одетой в чёрное платье с синим и красным макияжем глаз, танцующей на столе. В следующей сцене Камила пытается удержаить мужчину за ногу, поскольку она не была готова к его уходу. В видео Камила меняет наряды и демонстрирует разные образы с ярким макияжем. Музыкальное видео представляет собой тип «беззаботного семейного сборища» с участием многих настоящих членов семьи Кабельо, включая её отца, сестру и двоюродную сестру, а также трансвестита Валентину.

Концертные исполнения 
23 июля 2021 года Кабельо впервые исполнила «Don’t Go Yet» на Вечернем шоу с Джимми Фэллоном. Вместе с Кабельо на сцене для исполнения песни было несколько танцоров, одетых в костюмы 1980-х. Представление подверглось критике со стороны людей, оскорбленных её выступлением с белым танцором, кожа которого казалась намного темнее в его сценическом макияже. В ответ на критику Кабельо сказала, что танцовщик должен был выглядеть как персонаж с плохим искусственным загаром.

Участники записи 
По данным Tidal

 Камила Кабельо — вокал, автор
 Скотт Харрис — письмо, гитара
 Э. Фредерик — письмо
 Майк Сабат — письмо, продакшн, программирование, вокал
 Рики Рид — автор, продакшн, бас, программирование
 Карлос Энрикес — акустический бас, вокал
 Педрито Мартинес — конги, перкуссия, вокал
 Майк Чиро — гитара, вокал
 Йейссон Вильямар — фортепиано, вокал
 Мануэль Маркес — ударные, тимбалы, вокал
 Джон Эллис — саксофон, вокал
 Маршалл Гилкс — тромбон, вокал
 Майк Родригес — труба, вокал
 Мишель Манчини — мастеринг
 Джанлука Жирар — помощник звукоинженера
 Ники Янг — помощник звукоинженера
 Мэнни Маррокин — сведение
 Барт Шоудель — запись
 Стив Ся — запись

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Синглы Epic Records
Песни Камилы Кабельо
Песни, написанные Камилой Кабельо
Латиноамериканские поп-песни